Művészeti Akadémia, Berlin
Művészeti Akadémia, Honolulu
Művészeti Akadémia, Moszkva
Művészeti Akadémia, Újvidék